Nordin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anders Nordin
 Ingvar Nordin